BDQ peut faire référence à :
  ;
 bande dessinée québécoise.